Der Sri Lanka FA Cup (bis 1987 Ceylon FA Cup) ist ein nationaler Fußballwettbewerb in Sri Lanka. Der Wettbewerb, der seit 1948 ausgetragen wird, wird von der Football Federation of Sri Lanka organisiert. Rekordsieger ist der Saunders SC mit 15 Titeln. Der aktuelle Titelträger ist der Police SC.

Sieger nach Jahr

Weblinks 
 Statistik RSSSF
 Football Federation of Sri Lanka

Fußballwettbewerb in Sri Lanka